Alpen Cup w skokach narciarskich 2022/2023 – 33. edycja Alpen Cupu, która rozpoczęła się 10 września 2022 w niemieckim Oberstdorfie, a zakończyła 12 marca 2023 w Oberhofie.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Alpen Cup w skokach narciarskich
Sezon 2022/2023 w skokach narciarskich